José Luque ist der Name folgender Personen:

* José Antonio Luque Ramírez (* 1974), spanischer Fußballspieler
 José Juan Luque Jiménez (* 1977), spanischer Fußballspieler